Чемпионат Нидерландов по футболу 1982—1983 является 27 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 21 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 965 голов (в среднем 3,15 гола за игру). Матчи чемпионата посетило 2 907 900 человек (в среднем 9 503 за матч).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Аякс» также стал обладателем Кубка Нидерландов 1982—1983. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист — НЕК.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1982/1983
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1982 году
Спорт в Нидерландах в 1983 году